Tenisový turnaj WTA Monterrey Open 2010 se konal ve dnech 1. - 7. března v mexickém Monterrey venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
  Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Monterrey Open